odwrotna notacja polska (ang. reverse polish notation)
 Roztoczański Park Narodowy
 Ruch Państw Niezaangażowanych
 Res Publica Nowa